Ера може да се односи на:
 Геолошка ера - сегмент времена на геолошкој скали.
 Ера — доба
 Ера — назив за становника Ужица и околине тог града, као и целог Златиборског округа
 Ера — музички пројекат
 Ера (новине) — опозициони грађански лист, излазио у Ужицу и Београду од 1918 до 1929.
 Ера (Бергамо)
 Ера (Сондрио)
Ера Ојданић
 Ера Истрефи (ERA)
 Удружење грађана „Ера” Ужице
 Ера (јабука)
 Ера (лист)